Наведений тут список є впорядкуванням сузір'їв за величиною площі, яку вони займають на небі, в квадратних градусах.

Сучасні границі сузір'їв були визначені бельгійським астрономом Євгеном Дельпорте в 1930 році. Він проводив границі по вертикальним та горизонтальним лініям прямого сходження та схилення для епохи B1875.0. Але, в зв'язку з прецесією осі Землі, ці границі на сучасній карті зоряного неба (тобто для епохи J2000) є частково похилими та не є вже чітко вертикальними та горизонтальними. Нахил границь буде зростати впродовж років, але такі зміни не впливають на визначені площі сузір'їв.

Примітки 

С